Kevin Ullyett e Daniela Hantuchová hanno battuto in finale Gastón Etlis e Paola Suárez 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Rennae Stubbs (primo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Elena Lichovceva (semifinali)
 Jared Palmer /  Arantxa Sánchez Vicario (primo turno)
 Ellis Ferreira /  Cara Black (primo turno)

 Donald Johnson /  Els Callens (primo turno)
 Mike Bryan /  Lisa Raymond (secondo turno)
 Rick Leach /  Liezel Huber (secondo turno)
 David Adams /  Nicole Arendt (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Australian Open 2002